Lazarich ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Kaulich-Lazarich (1856–1939), österreichische Opernsängerin 
 Josef Lazarich von Lindaro (1784–1859), österreichischer Generalmajor